Василий Алексеевич Смирнов: Смирнов, Василий Алексеевич (1877—1943) — поэт, журналист.
 Смирнов, Василий Алексеевич (1922—2011) — Герой Советского Союза.